Grand Theft Auto в разговорном американском английском означает угон автотранспорта (автомобиля, мотоцикла, грузовика).

Такое название носят фильмы и игры:

 «Большая автокража» (Grand Theft Auto) — фильм 1977 года, режиссёрский дебют Рона Ховарда.
 Grand Theft Auto — серия компьютерных игр.
 Grand Theft Auto — первая игра в серии
 Grand Theft Auto 2 — вторая игра серии.
 Grand Theft Auto III — третья игра серии и её приквелы: Grand Theft Auto: Vice City, Grand Theft Auto: San Andreas, Grand Theft Auto Advance, Grand Theft Auto: Liberty City Stories, Grand Theft Auto: Vice City Stories.
 Grand Theft Auto IV, эпизоды The Lost and Damned и The Ballad of Gay Tony, а также Grand Theft Auto: Chinatown Wars.
 Grand Theft Auto V — пятая игра серии.
 Grand Theft Auto VI — предполагаемое название предстоящий игры серии.